Алфонсо V од Леона (Краљевина Леон, 994 - Визеу, 7. август 1028)
је био краљ Краљевина Леон из династије Astur-Leonese Dinasty. Био је син Bermudo II of León и Elvira of Castile, Queen of León.

Породично стабло 

Рођени 994.
Умрли 1028.